Graff kan som auktorsförkortning betyda:

 Ludwig von Graff
 Paul Weidemeyer Graff
 Eberhard Gottlieb Graff

Robotskapade auktorsförkortningar